Uummannaarsukassak bezeichnet:
 Uummannaarsukassak (Insel, Upernavik, nördlich), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Uummannaarsukassak (Insel, Upernavik, südlich), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland